Patria ou Pátria peut faire référence à :

Toponyme 

 Patria, montagne des Hautes Tatras en Slovaquie ;
 Flor de Patria : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Flor de Patria : capitale de la paroisse civile de Flor de Patria de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Monte Patria, ville et commune de la province de Limarí et la région de Coquimbo au Chili.

Prénom 
Patria est un prénom notamment porté par :
 Patria Jiménez (1957-), femme politique mexicaine ;
 Patria Mirabal (1924-1960), dactylo et militante dominicaine victime de la dictature ;
 Patria Rastra (1989-), coureur cycliste indonésien.

Patronyme 

 Christian Patria (1945-2014), homme politique français ;
 Franco Patria (1943-1964), pilote italien de rallye ;
 Pierre Patria (1904-1983), homme politique français.

Titre 

 Patria, film américain de Jacques Jaccard, Leopold Wharton et Theodore Wharton sorti en 1915 ;
 Patria, roman de l'écrivain espagnol Fernando Aramburu publié en 2016 ;
 Patria, une mini série télévisée dramatique historique espagnole de 2020 ;
 Pátria, hymne national du Timor oriental ;
 Pátria Amada, hymne national du Mozambique.
 Patria y vida, paru en février 2021, est un vidéoclip de six artistes afro-cubains.

Divers 
 Patria, groupe d'aéronautique et de défense international détenu par l'état finlandais.
 Patria, cercle catholique belge fondé en 1903.
 Patria, paquebot français lancé en 1913 et coulé en 1940.
 Pro Patria, fondation suisse qui soutient des projets de sauvegarde du patrimoine ainsi que des actions sociales et culturelles.